Wetrjak (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Wetrjak (Brjansk), Siedlung in der Oblast Brjansk
 Wetrjak (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Kiaunen, Kreis Goldap, 1938–1946 Rodenheim, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Wetrjak (Saratow), Weiler in der Oblast Saratow
 Wetrjak (Woronesch), Weiler in der Oblast Woronesch